Courtenay – francuski ród arystokratyczny
 Baudouin de Courtenay – polski herb szlachecki
 Baudouin de Courtenay – polski profesor, lingwista

Miejscowości w Kanadzie:
 Courtenay – miasto w prowincji Kolumbia Brytyjska
Miejscowości we Francji:
 Courtenay – miasto w Regionie Centralnym
 Courtenay – miasto w regionie Rodan-Alpy
Miejscowości w USA:
 Courtenay – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
Gminy w USA:
 Courtenay (ang. Courtenay Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman